Familie
 Bogaert, Vlaamse familie van drukkers en uitgevers in Brugge

Personen met de achternaam Bogaert
 Albert Bogaert, Belgisch industrieel en politicus
 André Bogaert, Belgisch kunstschilder
 André-Emiel Bogaert, Belgisch advocaat en politicus
 Annelies Verstand-Bogaert, Nederlands politica
 Celia Bogaert, Belgisch presentatrice en actrice
 Cesar Bogaert, Nederlands wielrenner
 Gie Bogaert, Belgisch schrijver
 Hendrik Bogaert, Belgisch politicus
 Henri Bogaert, Belgisch econoom
 Jan Bogaert, Belgisch wielrenner
 Jane Bogaert, Zwitsers zangeres
 Jean-Marie Bogaert, Belgisch politicus
 Jo Bogaert, Belgisch muzikant en muziekproducent
 Joseph Bogaert, Zuid-Nederlands drukker en uitgever
 Julien Bogaert, Belgisch kanovaarder
 Lorenz Bogaert, Belgisch ondernemer
 Martinus van den Bogaert, Nederlands kunstschilder en beeldhouwer, ook bekend onder de naam Martin Desjardins
 Paul Bogaert, Belgisch schrijver en dichter
 Remi Bogaert, Belgisch politicus
 Petrus Martinus Franciscus (Piet) van den Bogaert, Nederlands schrijver, bekend onder het pseudoniem Walter Breedveld
 Ward Bogaert, Belgisch journalist

Zie ook 
 Bogaerts (doorverwijspagina)
 Boogaerts (doorverwijspagina)

Nederlandse of Vlaamse achternaam